Kiepwagen
 Dumper (boek) - een boek uit 2008 van de Nederlandse auteur Anke de Vries

Zie ook 
 Dump
 relatie - dumpen is ook: het (op ruwe wijze) beëindigen van een relatie tussen personen
 Dumpert - een mediawebsite
 Dumping - een product aanbieden tegen een te lage prijs